Södra grundet kan syfta på följande platser:

Finland 

 Södra grundet, Larsmo, Österbotten,  (0,3 ha)
 Södra grundet (Geta, Åland), 
 Södra grundet (Kökar, Åland),

Se även
Norra grundet
Södergrund
Södergrundet